W Polsce 
 Kuty – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze 
 Kuty – gromada
 Kuty – dawna gmina w dystrykcie Galicja
 Kuty – dawna gmina w województwie olsztyńskim

Miejscowości na Ukrainie
 Kuty nad Czeremoszem – osiedle typu miejskiego w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim
 Kuty (Kąty) – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Kuty – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie mańkiwskim
 Kuty – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Kuty – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim

Miejscowość na Słowacji
 Kúty – miasto w kraju trnawskim

Miejscowości na Białorusi
 Kuty – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Ciareszkawiczy
 Kuty – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Miasota
 Kuty – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż
 Kuty – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.